Франц Геше (; 1806 — 1876) — немецкий художник, рисовальщик и гравёр.

Жизнь и творчество 
Родился 7 сентября 1806 года в Гамбурге. Его отец, полный тёзка, работал на табачной фабрике в Гамбурге.

Франц сначала был учеником немецкого художника Gerdt Hardorff. После учебы в Дрездене, окончил в 1828 году Академию художеств в Мюнхене. В 1835 году имел собственную студию в Мюнхене, поддерживал отношения с Гамбургской колонией художников () в Мюнхене. В 1836 году Геше через Вену отправился в Гамбург, где в 1845 году держал собственное ателье. Совершил ознакомительную поездку в Париж. Затем работал в течение многих лет в Ростоке и Бютцове, но снова вернулся в Гамбург.

Франц Геше считается представители Гамбургской школы живописи и был одним из основателей , созданного в 1832 году.

Умер 5 марта 1876 года в Гамбурге.

Примечания

Ссылки 
 Franz HEESCHE (1806-1876)

Родившиеся в Гамбурге
Умершие в Гамбурге
Художники Германии XIX века
Гравёры Германии